Abdelouahed El Fassi est l'un des plus importants oulémas de la ville de Fès au début du . Il a effectué les tâches de cadi, de mufti et de professeur au centre d'études supérieures islamiques de Quaraouiyine.

Il est le fils de Abdeslam Ben Allal El Fassi, et le frère de Abdellah El Fassi, qui a été grand vizir du sultan du Maroc.

Ses enfants sont Meftaha (épouse d'Abdelmajid El Fassi et mère de Abbas El Fassi, ancien Premier ministre) et Mohamed Ghali El Fassi.

Personnalité politique marocaine